Иван Семёнович Воронин (1924—1981) — организатор промышленного производства, Герой Социалистического Труда (1971), лауреат Государственной премии СССР (1971), заслуженный металлург Казахской ССР (1975).

Биография 
Участвовал в Великой Отечественной войне. Трудовую деятельность начал в 1947 году в Усть-Каменогорске, участвовал в пуске и освоении первого в Казахстане свинцово-цинкового завода. В 1950 году вступил в КПСС.

В 1952-1957 годах работал в Болгарии, сначала главным инженером, а затем директором химико-металлургического предприятия. В 1957—1960 годах работал главным инженером опытного завода ВНИИцветмета, в 1960—1963 годах — главным инженером Усть-Каменогорского свинцово-цинкового комбината, в 1963—1981 годах — директором этого завода. При его непосредственном участии здесь были разработаны и внедрены в производство новые высокоэффективные технологические процессы и высокопроизводительное оборудование.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1971 года «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии цветной металлургии» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1966—1981 годах являлся членом ЦК Компартии Казахской ССР.

Награды 
 Орден Ленина — дважды (20.07.1963; 30.03.1971)
 Орден Трудового Красного Знамени — трижды (11.09.1956; 20.05.1966; 02.03.1981)
 Орден Красной Звезды (08.06.1967)
 Золотой Орден Труда (Болгария).

Примечания

Литература 
 Шығыс Қазақстан облысы [Мәтін] : энциклопедия. — Алматы : Қазақ энциклопедиясы, 2014. — Воронин Иван Семенович: б. 301.
 Герои Социалистического труда — казахстанцы [Текст]. — Алма-Ата : 1985.

Ссылки 
 
 Воронин Иван Семёнович, Восточный Казахстан: известные имена/ Восточно-Казахстанская библиотека имени А. С. Пушкина
 Некролог

Персоны без указанного места рождения
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС